16 Brygada Artylerii (II RP)
 16 Brygada Artylerii Armat